Minlos ist der Familienname folgender Personen:

Ludwig Wilhelm Minlos (1826–1895), Kaufmann und Senator der Hansestadt Lübeck
Emil Minlos (1828–1901), deutscher Kaufmann, preußischer Konsul in Maracaibo 
Robert Adolfowitsch Minlos (1931–2018), russischer Mathematiker